NTP steht für:

 Nationaler Testpool, Athleten, die einem A-Kader oder einer A-Nationalmannschaft einer Sportart der Doping-Risikogruppe B und C angehören sowie alle Athleten des erweiterten Kreises der Mannschaft für die Olympischen und Paralympischen Spiele
 National Toxicology Program, eine Organisation unter dem Dach des Ministeriums für Gesundheitspflege und Soziale Dienste der Vereinigten Staaten
 Network Time Protocol, ein Protokoll zur Zeitsynchronisation zwischen Computern
 Nichtthermisches Plasma, ein Plasma, das sich nicht im thermischen Gleichgewicht befindet
 Normal Temperature and Pressure, die englische Bezeichnung für die physikalischen Normalbedingungen
 Nukleosidtriphosphat in der Molekularbiologie und Genetik 
 Novum Testamentum Patristicum, ein Projekt für patristische Kommentare zum Neuen Testament. 
 Naturpark, geschützter Landschaftsraum.

NTP